Jack White se poate referi la:

 Jack White (muzician) (născut 1975), chitaristul, pianistul și solistul vocal al trupei The White Stripes, din 2001 cu formațiile The Raconteurs și The Dead Weather
 Jack White (VC) (fl.1910s), soldat britanic
 Jack White (producător) (născut 1940), producător german de muzică disco
 Jack White (jucător de cricket) (1891–1961), fostul căpitan al naționalei Angliei de cricket
 Jack White (sindicalist) (1879–1946), activist irlandez și co-fondator al Armatei Cetățeanilor Irlandezi
 Jack White (reporter) (1942–2005), reporter american de investigație, câștigător al Premiului Pulitzer
 Jack White (politician), activist canadian 
 Jack White (jucător de golf) (1873–1949), jucător de golf scoțian 
 Jack White (fotbalist) (născut 1879), fotbalist englez
 Jack White (outfielder), Major League Baseball, Anii 1900 
 Jack White (infielder), Major League Baseball, Anii 1920
 Jack White (NASCAR), a câștigat o cursă NASCAR în 1949
 Jack White (producător de film) (1897–1984), producător de film la Columbia Pictures (a.k.a Preston Black)

Nume proprii